Meridiano zero è un altro nome con cui si identifica il Meridiano di Greenwich o, più in generale, il Meridiano fondamentale
Meridiano Zero – casa editrice italiana
Meridiano Zero – movimento politico italiano